The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars — музичний альбом Девіда Боуї. Виданий у червні 1972 року лейблом RCA. Загальна тривалість композицій становить 38:38. Альбом відносять до напрямку глем-рок.

Список пісень

Примітки

Посилання 
 

Альбоми Девіда Бові
Альбоми, які ввійшли у список 500 найкращих альбомів за версією журналу Rolling Stone